Hover Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Hover Sogn (Ringkøbing-Skjern Kommune)
 Hover Sogn (Vejle Kommune)